Ograda este un spațiu (împrejmuit) în jurul unei clădiri, al unei gospodării etc. care ține de această clădire, gospodărie.

Ograda se mai poate referi la:

Comuna Ograda, Ialomița, comună din județul Ialomița, România
Ograda, Ialomița, localitate din județul Ialomița, România
Ograda, Bloke, localitate din comuna Bloke, Slovenia